Braxton peut faire référence à :

Toponyme 
 Le comté de Braxton, dans l'État américain de Virginie-Occidentale,
 Braxton, une ville du Mississippi.

Patronyme 
 Carter Braxton (1736-1797), politicien américain,
 Anthony Braxton (né en 1945), musicien américain de jazz,
 Paulette Braxton (née en 1965), actrice américaine,
 Kara Braxton (née en 1983), joueuse de basket
 The Braxtons, un groupe américain de R'n'B dont :
 Toni Braxton (née en 1967), chanteuse et actrice américaine,
 Traci Braxton (1971-2022),
 Trina Braxton (née en 1973),
 Tamar Braxton (née en 1977).

Cinéma 
 Braxton, un film de Robert Halmi Jr. sorti en 1989,
 Braxton, un film de Leo McGuigan sorti en 2015.

Homonymie de patronyme